Мари́я Виола́нте Пла́чидо  (; род. 1 мая 1976, Рим, Италия) — итальянская актриса и певица, дочь итальянских актёров Микеле Плачидо и Симонетты Стефанелли.

Биография 
Плачидо дебютировала в кино в детских ролях, играя в некоторых эпизодах вместе с отцом. Первую серьёзную роль сыграла в 2001 году в фильме «Родственная душа» () режиссёра Серджо Рубини. Позже снялась в фильмах «Сейчас или никогда» Лючио Пеллегрини, «Что будет с нами» Джованни Веронези, «Везде, где вы» Микеле Плачидо, «Ужин для них» Пупи Авати.

В 2010 году снялась вместе с Джорджем Клуни в фильме «Американец».

Как певица выступает под именем Viola, в 2006 году выпустила сольный альбом Don’t Be Shy…, ряд песен которого исполнен на английском языке.

Дискография 
 Don’t Be Shy... (2006)
 Sheepwolf (2013)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Биография, фильмография